Roigiella är ett släkte av svampar. Roigiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roigiella